

Lokalizacje 
 Paton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Greene
 Paton (ang. Paton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Greene
 (2727) Paton – planetoida z pasa głównego asteroid

Osoby o nazwisku Paton 
 Alan Paton – południowoafrykański pisarz
 Angela Paton – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Jewhen Paton – ukraiński uczony, specjalista od procesów spawalniczych
 John Gibson Paton – szkocki misjonarz
 John Henry Paton – niezależny kaznodzieja
 Joseph Noel Paton – szkocki malarz, rzeźbiarz, poeta

Pozostałe 
 Paton – włoski producent motocykli